Рыпинский — белорусская и польская фамилия (женская форма — ), также топоним:

Фамилия 
 Рыпинский, Александр Феликсович (1811—1900) — польский и белорусский поэт, фольклорист, график, книгоиздатель.
 Рыпинский, Кароль (1809—1892) — польский и литовский художник и гравировщик.

Топоним 
 Рыпинский повет — административная единица в Куявско-Поморское воеводстве (Польша).
 Рыпинский уезд — административная единица в Плоцкой губернии Российской империи, существовавшая в 1837—1919 годах.